Nazareno steht für 

 einen Ort in der Provinz Salta, Argentinien. Siehe Nazareno (Salta).
 einen Ort im Bundesstaat Minas Gerais, Brasilien. Siehe Nazareno (Minas Gerais).
 einen Fluss in der Provinz Salta, Argentinien. Siehe Río Nazareno.
 ein Mitglied einer Bruderschaft. Siehe Hermano.
 einen italienischen Journalist, Schriftsteller und Dichter. Siehe Nazareno Cardarelli.
 einige Johannisbrotgewächse der Gattung Peltogyne.
 einen argentinischen Rockmusiker. Siehe Nazareno Gomez.